Кирьят-Тивон () — населённый пункт в Израиле.

Расположен в 15 км к юго-востоку от Хайфы, на главной дороге в город Назарет.
На северо-западе Кирьят-Тивона находится национальный парк, объект Всемирного наследия Бейт- Шеарим.
В Кирьят-Тивоне жил и недалеко от него был убит видный деятель кибуцного движения Александр Зайд, чья память увековечена памятником «Страж Земли Израиля».

История места 
Во времена Второго храма место называлось Тивон.

В римский период на северо-западе от современного Кирьят Тивона находился древний римский город Бейт- Шеарим с Синедрионом и еврейским некрополем, разрушенный в 351—352 годах н. э. войсками Констанция Галла.

В 1924 году Еврейский национальный фонд купил землю, на которой сейчас расположен Кирьят-Тивон и в 1926 году пригласил Александра Зайда на должность смотрителя земель фонда.

В 1948 году профессор архитектуры Александр Клейн спонсировал основание поселения Кирьят-Тивон.

В 1958 году Кирьят-Амаль и Тивон были объединены в одно муниципальное образование под названием Кирьят-Тивон.

Население

Образование 
В Кирьят- Тивоне находится крупнейший академический педагогический колледж на севере Израиля, который называется , в нем учатся тысячи студентов, получающих степени бакалавра и магистра в сфере образования совместно с лицензией на право преподавания. 

В Израиле есть всего несколько образовательных учреждений, готовящих учителей музыки, одно из них в Кирьят- Тивоне при колледже "Ораним".

Города-побратимы 
  Компьень, Франция
  Брауншвейг, Германия
  Чаковец, Хорватия

Примечания 

Города Израиля